Рио Браво има више значења:

 Рио Браво
 Рио Браво (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Рио Браво (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рио Браво (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рио Браво (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рио Браво (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Рио Браво (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Рио Браво (Рио Браво, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику